Duplicity bezeichnet:

 Duplicity – Deine Familie gehört mir, ein französischer Film aus dem Jahr 2005
 Duplicity – Gemeinsame Geheimsache, ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2009
 Duplicity (Software), eine Backup-Software für Unix-Systeme